Jméno a příjmení František Táborský má více nositelů:

 František Táborský (1858–1940) – spisovatel, překladatel a historik (pseudonym Hostivít)
 František Táborský (kytarista) (* 1974) – český zpěvák a kytarista skupiny Chinaski
 František Táborský (účetní) (1916–???) – český účetní a básník